Karacaören ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Karacaören (Araban), Ortschaft im Landkreis  der türkischen Provinz Gaziantep
 Karacaören (Bucak), Ortschaft im Landkreis Bucak der türkischen Provinz Burdur
 Karacaören (Bulanık), Ortschaft im Landkreis Bulanık der türkischen Provinz Muş
 Karacaören (Güdül), Ortschaft im Landkreis Güdül der türkischen Provinz Ankara
 Karacaören (İmranlı), Ortschaft im Landkreis İmranlı der türkischen Provinz Sivas
 Karacaören (Karacasu), Ortschaft im Landkreis Karacasu der türkischen Provinz Aydın
 Karacaören (Kars), ehemals deutschsprachiger Ort im Landkreis Kars der heute türkischen Provinz Kars
 Karacaören (Koçarlı), Ortschaft im Landkreis Koçarlı der türkischen Provinz Aydın
 Karacaören (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Karacaören (Kumluca), Ortschaft im Landkreis Kumluca der türkischen Provinz Antalya
 Karacaören (Seydişehir), Ortschaft im Landkreis Seydişehir der türkischen Provinz Konya
 Karacaören (Suşehri), Ortschaft im Landkreis Suşehri der türkischen Provinz Sivas
 Karacaören (Yenipazar), Ortschaft im Landkreis Yenipazar der türkischen Provinz Aydın